wapienniki – piece szybowe, przeznaczone do wypalania skał wapiennych

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Wapienniki – część miasta Duszniki-Zdrój
 Wapienniki – część wsi Kamień Śląski w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Gogolin
 Wapienniki – część wsi Nakło Śląskie w woj. śląskim, w pow. tarnogórskim, w gminie Świerklaniec

Zobacz też 
 Wapiennik